Rosalie može značiti:

Imena
 Rosalie Filleul (1752. – 1794.), francuska slikarica

Izmišljeni likovi
 Rosalie Aprile, lik iz televizijske serije Obitelj Soprano

Mjesta
 Rosalie (Nebraska)

Vidi također
 Rosalia